August Friedrich Karl von Raison (;  in Windau –   in Petrograd) war ein deutschbaltischer Jurist. Ab 1906 war er Mitglied im Regierenden Senat der höchsten Kassationsinstanz des Russischen Kaiserreiches.

Familie 
Er war Mitglied der Adelsfamilie von Raison. Sein Vater war Wilhelm Karl von Raison, Pastor, ein Bruder von Ernst August von Raison. Seine Mutter war Henriette Karoline, geb. Klevesahl. Im Jahr 1875 heiratete von Raison Nadeschda Iwanowna Busko.

Er ist der Großvater von Igumenija Serafima.

Tätigkeiten 
Er wurde 1892 Wirklicher Staatsrat und war Vorsitzender des Bezirksgerichts in Kutais von 1893 bis 1898, Gehilfe des Oberprokureur des Kriminalkassationsdepartements, ab Mai 1906 Senator und Geheimrat.

Werke 
 Уголовное уложеніе
 Об остановкѣ, осмотрѣ и задержаніи торговых судов

 Einträge in der wissenschaftlichen juristischen elektronischen Bibliothek Nauka prava 
 1874 [Artikel] Обзор кассационных решений, относящихся до постановки вопросов по делам, решаемым с участием присяжных заседателей
 1875 [Artikel] О подсудности дел, возбужденных по 2 ч. 994 ст. уложения о наказаниях
 1875 [Artikel] О применении 818 статьи устава уголовного судопроизводства
 1875 [Artikel] О продолжаемом преступлении (crimen continuatum): По поводу решения уголовного кассационного департамента правительствующего сената по делу Качкаевых
 1876 [Artikel] Кассационная практика по вопросам уголовного права за 1872 и 1873 гг.
 1876 [Artikel] Об обстоятельствах, особо увеличивающих или уменьшающих степень виновности
 1876 [Artikel] Обзор кассационных решений по вопросам уголовного судопроизводства за 1873 год
 1893 [Artikel] Гражданский процесс в Прибалтийских губерниях с точки зрения местного юриста
 1893 [Artikel] О других лицах, отвечающих за подсудимого в вознаграждении вреда, причиненного преступным деянием (2 ч. 15 статьи устава уголовного судопроизводства)
 1896 [Artikel] К вопросу о Батумских землях
 1898 [Artikel] О народных словесных судах Батумского и Артвинского округов
 1899 [Artikel] О лжесвидетельстве в Закавказье
 1899 [Artikel] Практика закона о ростовщичестве
 1899 [Artikel] Применение общих положений уголовных законов к нарушениям постановлений уставов казенного управления
 1899 [Artikel] Система и юридический характер наказаний по уставам казенного управления
 1899 [Artikel] Следует ли сохранить апелляционное производство по уголовным делам?
 1900 [Artikel] Личная ответственность по уставам казенного управления
 1900 [Artikel] Отдельные институты уголовного права в применении к Уставам казенного управления
 1901 [Artikel] Сборник постановлений Великого Княжества Финляндского 1900 года
 1902 [Artikel] О границах кассационного рассмотрения в уголовном судопроизводстве (5 ст. учр. суд. уст.)
 1902 [Artikel] Проект судебной реформы в Дании
 1903 [Artikel] О выдаче по русскому праву
 1904 [Artikel] Императорский Финляндский Сенат
 1907 [Artikel] Нарушения строительного устава и других строительных правил по практике Уголовного Кассационного Департамента Правительствующего Сената 1904 – 1906 годов
 1907 [Buch] Резон А.К. Дело Knight Commander’a
 1908 [Buch] О паспортах торговых моряков

Auszeichnungen 
 Direktor der Unterstützungskasse der evangelisch-lutherischen Gemeinde (1909)

Weblinks 
 
 Резон Август Карлович, Научная юридическая электронная библиотека «Наука права» („Rechtswissenschaft“, rechtswissenschaftliche elektronische Bibliothek)
 Категория:Резон, Август Карлович (1844-1915), Справочник коллекционера

Einzelnachweise 

Deutsch-Balte
Geboren 1843
Gestorben 1915
Mann
August Friedrich Karl
Senator (Russisches Kaiserreich)
Geheimrat (Russisches Kaiserreich)